Берка може бити:

 Берка фор дем Хајних, општина у округу Вартбург, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Бад Берка, град у округу Вајмарер Ланд, у њемачкој покрајини Тирингија.